Супич:
 Супич, Блейз Джозеф — кардинал
  — река, приток Усьвы